L'élection présidentielle de 2018 peut désigner :

 l'élection présidentielle de 2018 en République démocratique du Congo ;
 l'élection présidentielle de 2018 en République serbe de Bosnie ;
 l'élection présidentielle russe de 2018 ;
 l'élection présidentielle maldivienne de 2018 ;
 l'élection présidentielle malgache de 2018 ;
 l'élection présidentielle camerounaise de 2018 ;
 l'élection présidentielle colombienne de 2018 ;
 l'élection présidentielle pakistanaise de 2018 ;
 l'élection présidentielle éthiopienne de 2018 ;
 l'élection présidentielle géorgienne de 2018 ;

Voir aussi 

 Liste d'élections en 2018
 Élection présidentielle de 2017
 Élection présidentielle de 2019